Змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 5 кілометрів серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 19 липня 2017.

Результати
Фінал відбувся о 10:00.

Примітки 

5 км (жінки)